Saußmühle ist der Ortsname von

 Saußmühle (Freyung), Ortsteil der Stadt Freyung, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Saußmühle (Röhrnbach), Ortsteil des Marktes Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Saußmühle (Waldkirchen), Ortsteil der Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern